Sobekhotep est le nom porté par plusieurs pharaons de la , ainsi que par un trésorier qui vécut vers 1950 av. J.-C.

Compte tenu de la chronologie changeante de la  selon les égyptologues et l'absence de consensus sur l'ordre de succession, les dernières études recommandent d'abandonner la numérotation des Sobekhotep et de préciser systématiquement leurs noms de couronnement afin d'éviter toute confusion.

Pharaon

Anciennes appellations 

 Sobekhotep  ;
 Sobekhotep  ;
 Sobekhotep  ;
 Sobekhotep .
 Sobekhotep  ;
 Sobekhotep  ;
 Sobekhotep  ;
 Sobekhotep  ;
 Sobekhotep .

Ordre actuellement adopté selon les appellations avec nom de couronnement 

 Sékhemrê-Khoutaouy Amenemhat-Sobekhotep, aujourd'hui classé comme Sobekhotep , précédemment en tant que Sobekhotep 
 Sekhemrê-Souadjtaouy Sobekhotep, aujourd'hui classé comme Sobekhotep  ou , précédemment en tant que Sobekhotep 
 Khâneferrê Sobekhotep, aujourd'hui classé comme Sobekhotep  ou , précédemment en tant que Sobekhotep 
 Khâânkhrê Sobekhotep, aujourd'hui classé comme Sobekhotep  ou , précédemment en tant que Sobekhotep 
 Merhoteprê Sobekhotep, aujourd'hui classé comme Sobekhotep  ou , précédemment en tant que Sobekhotep 
 Khâhoteprê Sobekhotep, aujourd'hui classé comme Sobekhotep  ou , précédemment en tant que Sobekhotep 
 Merkaourê Sobekhotep ou Sobekhotep 
 Sekhemrê-Sousertaouy Sobekhotep ou Sobekhotep 
 Maârê Sobekhotep ou Sobekhotep , roi hypothétique

Titulature

Trésorier 
 Sobekhotep est un trésorier sous les ordres du pharaon , qui vécut vers 1950 av. J.-C.

Notes et références 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité